Патканов — російськомовна форма вірменського прізвища Патканян:

 Патканов Керопе Петрович (1833—1889) — російський сходознавець.
 Патканов Серафім Керопович (1860—1918) — російський економіст.